Sempere peut désigner :

Patronymes 
 Cesar Sempere (1984-), joueur espagnol de rugby à XV ;
 Claude Sempère (1964-2019), journaliste français, mari de Dominique ;
 Dominique Lagrou-Sempère (1974-), journaliste française, femme de Claude ;
 Eusebio Sempere (1923-1985), sculpteur et peintre espagnol ;
 Eva García Sempere (1976-), femme politique espagnole ;
 Laurent Sempéré (1985-), joueur français de rugby à XV ;
 Marcos Ros Sempere (1974-), homme politique espagnol ;
 Mathieu Sempéré (1978-), chanteur lyrique français.

Toponymes 
 Sempere, ville de la province de Valence en Espagne.